Боровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Карелия 
 Боровское сельское поселение — в Калевальском районе

Костромская область 
 Боровское сельское поселение — в Буйском районе

Курганская область 
 Боровское сельское поселение — в Белозерском районе
 Боровское сельское поселение — в Катайском районе

Липецкая область 
 Боровское сельское поселение — в Усманском районе

Новгородская область 
 Боровское сельское поселение — в Хвойнинском районе

Новосибирская область 
 Боровское сельское поселение — входит в Болотнинский район
 Боровское сельское поселение — входит в Новосибирский район

Орловская область 
 Боровское сельское поселение — в Болховском районе

Рязанская область 
 Боровское сельское поселение — в Шиловском районе

Тюменская область 
 Боровское сельское поселение — в Ишимском районе
 Боровское сельское поселение — в Тюменском районе

Челябинская область 

 Боровское сельское поселение — в Брединском районе